Mariehill kan avse:
Villa Mariehill – en villa belägen på Djurgården i Stockholm
Mariehill, Glumslöv – ett slott i Glumslövs socken i Landskrona kommun i Skåne
Mariehills sågverk – Tornön, Stugsund, Söderhamn